

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч IV чемпионата Европы

Товарищеский матч

Отборочный матч IV чемпионата Европы

Товарищеский матч

Отборочный матч IV чемпионата Европы

Товарищеский матч

Отборочный матч IV чемпионата Европы

Товарищеский матч

Неофициальные игры сборной 

Товарищеский матч

Ссылки 
 Игры сборной, 1979

1979